Isegrim steht für:
 Isegrim, Fabelname des Wolfs
 Isegrim (Film), sowjetischer Spielfilm von 1978
 Isegrim, Pseudonym von Max Schippel (1859–1928), deutscher Journalist und Politiker (SPD)
 Isegrim, Pseudonym von Georg Schöpflin (1869–1954), deutscher Politiker (SPD/SED)